San Vigilio steht für:

 den heiligen Vigilius von Trient
 den Ort St. Vigil (ital. San Vigilio di Marebbe), Fraktion von Enneberg in Südtirol
 die Halbinsel Punta San Vigilio am Gardasee
 San Vigilio (Concesio), einen Ortsteil von Concesio in Italien

Siehe auch:
 St. Vigilius
 Vigilius (Begriffsklärung)